Giovanni Pellicani (1932-2006) –  politico italiano.
 Luciano Pellicani (1939-2020) – sociologo, politologo, giornalista e accademico italiano.
 Michele Pellicani (1915-1991) – giornalista, saggista e politico italiano.
 Nicola Pellicani (1961) – politico italiano.